Adolf Samassa – politico ungherese
 Annamaria Samassa – fondista italiana
 József Samassa – cardinale ungherese
 Mamadou Samassa (1986) – calciatore maliano
 Mamadou Samassa (1990) – calciatore maliano
 Monica Samassa – attrice italiana